

Patronyme 
Nikolaïev (masculin ; ) ou  Nikolaïeva (féminin ; ), est un patronyme russe porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :
  ;
 Aliosha Nikolaev (1959-1977), un compositeur soviétique ;
 Andrian Nikolaïev (1929-2004), cosmonaute soviétique ;
 Apostol Nikolaev-Strumski (1886-1971), compositeur et chef de chœur de musique bulgare ;
 Dmitri Nikolaïev (2000-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Elena Nikolaïeva (1966-), athlète soviétique spécialiste de la marche athlétique ;
 Galina Nikolaïeva (1911-1963), écrivain soviétique ;
 Klavdia Nikolaïeva (1893-1944), révolutionnaire et femme politique russe et soviétique ;
 Leonid Nikolaïev (1878-1942), pianiste et compositeur soviétique  ;
 Olga Nikolaïeva (1972-), joueuse de volley-ball russe ;
 Tatiana Nikolaïeva (1924-1993), pianiste classique russe ;
  ;
 Viktor Nikolaev (1943-2017), artiste peintre d’art abstrait et calligraphe russe allemand ;
 Youri Sergueïevitch Nikolaïev (1905-1998), psychiatre soviétique et russe.

Toponyme 

 Nikolaïev, nom russe de Mykolaïv, ville de l'oblast de Mykolaïv en Ukraine ;
 Nikolaïev, nom russe de Mykolaïv, ville de l'oblast de Lviv en Ukraine.

Divers 
 Nikolaïev, croiseur lance-missiles de la marine soviétique.

Voir aussi 
 

Patronyme russe